Rodekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Volker Rodekamp (* 1953), deutscher Volkskundler und Museumsleiter
 Walter Rodekamp (1941–1998), deutscher Fußballspieler